У наведеній нижче таблиці наведено список національних олімпійських комітетів (скор. НОК), упорядкований за кількістю виграних ними медалей різного ґатунку на 30 літніх Олімпійських іграх 2012 року, які проходили у Лондоні (Велика Британія). Близько 10 500 спортсменів взяли участь у 26 різних видах спорту (всього 302 змагання).

У шістнадцятий і останній день змагань 85 з 204 НОК отримали принаймні одну медаль, з них 54 — хоча б одну золоту. Бахрейну, Ботсвані, Габону, Гватемалі, Гренаді, Кіпру і Чорногорії вдалося здобути свої перші медалі на літніх Олімпійських іграх взагалі; причому перша ж медаль Гренади була золотою.

Медальний залік 
 </small>

Рекорди Ігор 
Всього на цих іграх було встановлено 95 рекордів: 39 — світових і 56 — олімпійських.

Рекорди за країнами:

Рекордсмени

Аналіз результативності виступів олімпійських команд 
Коефіцієнт Золотої Результативності (КЗР) = Кількість золотих медалей / Загальна кількість спортсменів x 100%

Коефіцієнт Медальної Результативності (КОР) = (Золото x 3 бали + Срібло x 2 бали + Бронза x 1 бал) / Загальна кількість спортсменів x 100%

Примітки

Посилання 
 Медальний залік на офіційному сайті ігор 

Літні Олімпійські ігри 2012
2012